Rogoz als Familienname:

 Adrian Rogoz (1921–1996), rumänischer Schriftsteller
 Georgina Viorica Rogoz (* 1927), rumänische Schriftstellerin
 Zvonimir Rogoz (1887–1988), kroatisch-jugoslawischer Schauspieler (z. B. Ekstase (1933))

Rogoz ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rogoz (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Rogoz (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Rogoz (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș